Macraulacinae — подсемейство жуков из семейства древоедов.

Систематика 
 подсемейство: 
 род: 
 род: 
 триба: 
 род: 
 род: 
 род: 
 триба: 
 род: 
 триба: 
 род: 
 триба: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 триба: 
 род: 
 род: 
 род: 
 триба: 
 род:

Примечания

Ссылки 
 Australian Biological Resources Study Australian Faunal Directory

Древоеды
Подсемейства насекомых